Australian Open 2023 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner. Det var den 111. udgave af Australian Open og den første Grand Slam-turnering i 2023. Kampene i hovedturneringen blev afviklet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 16. - 29. januar 2023, mens kvalifikationen blev afviklet samme sted ugen inden hovedturneringen.

Herresingletitlen blev vundet af Novak Djokovic, som i finalen besejrede Stefanos Tsitsipas med 6-3, 7-6(4), 7-6(5), og som dermed vandt sin 22. grand slam-titel i herresingle, hvilket var en tangering af Rafael Nadals rekord. Det samtidig Djokovic' 10. Australian Open-titel i single, hvilket var en forbedring af hans egen rekord ved mesterskabet. Han blev dermed den anden spiller, der vandt mindst 10 titler ved samme grand slam-turnering i herresingle, efter at Nadal tidligere havde vundet 14 French Open-titler. Djokovic tabte blot et sæt i løbet af turneringen – i anden runde til Enzo Couacaud – og havde herefter vundet 28 kampe i træk ved Australian Open.

Damesinglemesterskabet gik til Aryna Sabalenka, der vandt 4-6, 6-3, 6-4 i finalen over Wimbledon-mesteren Jelena Rybakina, og som dermed vandt sin første grand slam-titel i damesingle. Hun havde tidligere vundet to grand slam-titler i damedouble med Elise Mertens som makker, herunder Australian Open 2021, og hendes singletitel var altså hendes anden Australian Open-titel. Sættabet til Rybakina i finalen var det eneste sæt, som Sabalenka tabte på vej til titlen.

Herredoubletitlen blev for andet år i træk vundet af et australsk wildcard-par, idet Rinky Hijikata og Jason Kubler sejrede efter finalesejr på 6-4, 7-6(4) over Hugo Nys og Jan Zieliński. Hijikata og Kubler opnåede dermed deres første turneringssejr på ATP-niveau. På vejen til triumfen havde australierne afværget en matchbold i kampen i tredje runde mod Tomislav Brkić and Gonzalo Escobar. Nys blev den første monegaskiske spiller i en grand slam-semifinale og -finale.

I damedoubleturneringen sejrede Barbora Krejčíková og Kateřina Siniaková for andet år i træk. I finalen besejrede det tjekkiske par Shuko Aoyama og Ena Shibahara med 6-4, 6-3 og sikrede sig dermed sin anden Australian Open-titel og syvende grand slam-titel i alt som makkere. Parret var ubesejret på grand slam-niveau siden Australian Open året før, og de havde dermed vundet 24 kampe i træk. Krejčíková og Siniaková vandt deres fjerde grand slam-turnering i træk (parret deltog ikke ved French Open 2022, hvor Krejčíková var ude pga. et positiv COVID-19-test).

Endelig blev mixed double-titlen vundet af Luisa Stefani og Rafael Matos, som i finalen vandt over Sania Mirza og Rohan Bopanna med 7-6(2), 6-2, og som dermed begge vandt deres første grand slam-titel. Stefani og Matos blev det første brasilianske par, der vandt Australian Open-mesterskabet i mixed double, og Luisa Stefani blev den første brasilianske kvinde, der vandt en grand slam-titel i mixed double, siden Maria Bueno vandt det franske mesterskab i 1960.

Mesterskabet blev overværet af 839.192 tilskuere, hvilket var en forbedring af den tidligere rekord fra Australian Open 2020 på 812.174 tilskuere. Derudover var der 63.120 tilskuere til kvalifikationen i ugen inden hovedturneringen, hvilket bragte det samlet tilskuertal op på 902.312.

Siden Ruslands invasion af Ukraine i begyndelsen af 2022 havde tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, tilladt, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 
Den samlede præmiesum for Australian Open 2023 androg A$ 76.500.000, hvilket var en stigning på 3,4 % i forhold til året før, og præmierne i mesterskabsrækkerne fordelte sig som vist nedenfor.

Der var endvidere afsat A$ ?.???.??? til pengepræmier i rækkerne for kørestolstennis og opvisningsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner og til per diem-udbetalinger.

Resultater 
Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Eksterne henvisninger 

 Australian Open

Noter 

 
WTA Tour 2023
ATP Tour 2023